Сибирский робототехнический фестиваль «РОБОТЕХ»  — молодёжное событие в области мехатроники, робототехники и инновационных технологий. С 2011 года проходит в Красноярском крае. Ежегодно фестиваль научно-технического творчества, предпринимательства и робототехники объединяет более двух тысяч молодых людей из всего Сибирского федерального округа.

Учредители и организаторы 

Учредителем Сибирского робототехнического фестиваля «РОБОТЕХ» выступило Правительство Красноярского края при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по делам молодёжи и Федерального агентства по делам молодёжи.
Организаторы фестиваля — министерство спорта, туризма и молодёжной политики края, министерство инвестиций и инноваций края, министерство образования и науки края, а также управление молодёжной политики администрации города Красноярска, центр молодёжных инициатив «Форум», молодёжный центр «Зебра», краевая школа-интернат по работе с одарёнными детьми «Школа космонавтики», гимназия № 13 и Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор.

Цели фестиваля 

1) формирование в молодёжной среде компетенций в области наукоёмкого производства с применением робототехнических и мехатронных систем;

2) привлечение внимания и интереса общества к инновационной деятельности молодёжи;

3) погружение молодёжи сначала в развлекательные мероприятия, которые в свою очередь требуют большого объёма знаний, и последующий переход к профессиональным занятиям робототехникой и наукоёмким производством.

Задачи фестиваля 

1) популяризация научно-технического творчества и робототехники;

2) повышение престижа специалистов техники и технологий среди молодёжи;

3) привлечение внимания талантливой молодёжи к сфере высоких технологий;

4) привлечение внимания молодёжи к нестандартным течениям в культуре;

5) формирование реестра предприятий-партнёров Фестиваля, заинтересованных в разработках молодёжи;

6) формирование системы популяризации и поддержки молодёжного предпринимательства.

Направления фестиваля 

— соревновательный;

— выставочно-презентационный;

— культурно-образовательный.

Основные мероприятия 

— соревнования по «Общей робототехнике по правилам Всемирной олимпиады роботов»;

— состязательное роботоконструирование в соответствии с правилами FIRST;

— соревнования по интеллектуальной и андроидной робототехнике;

— соревнования по профессиональной робототехнике;

— выставка научно-технического творчества, робототехники и инновационных проектов;

— экспресс-школа по робототехнике;

— региональный инновационный конвент в рамках приоритетного проекта Федерального агентства по делам молодёжи «Зворыкинский проект»;

— финал окружного этапа федерального конкурса «Молодой предприниматель России»;

— конкурс производственного заказа;

— выставка систем автоматизации и роботизации производства;

— экспозиции и презентации партнёров Фестиваля;

— круглые столы и мастер-классы;

— культурные площадки.

Результаты 

По итогам финала окружного этапа федерального конкурса «Молодой предприниматель России» будут определены пять победителей, которые представят округ в финале федерального конкурса «Молодой предприниматель России». Победители соревнований в направлении «Общая робототехника» смогут принять участие в мероприятиях общероссийского и международного уровня (Всероссийский робототехнический фестиваль, World Robot Olympiad, FIRST и др.).

Соревновательные дисциплины 

1) Общая робототехника. Соревнования по общей робототехнике включает в себя состязания роботов на основе конструкторов LEGO Mindstorms NXT. Соревнующимся предлагается принять участие в выполнении одного из трёх заданий на выбор основной категории, либо в творческой категории. Задание «Лабиринт» предполагает прохождение роботом лабиринта с изменяемыми очертаниями. В задании «Лестница» конкурсанты преодолевают подъём и спуск по лестнице так, чтобы яйцо, закреплённое в специальной люльке робота, не было разбито. В задании «Сортировщик» перед конкурсантами стоит задача сортировки разноцветных кубиков различных размеров по определённым ячейкам. Творческая категория предполагает свободное создание модели робота на тему «Роботы-помощники».

2) FIRST. В данной категории проходят соревнования по правилам международных состязаний роботов FIRST в двух различных дисциплинах. В матчах FIRST Lego League (FLL) участвуют роботы на основе наборов LEGO Mindstorms NXT. Тема соревнований этого сезона — Green City, «Зелёный город» (она же «Экоградъ»). Соревнования проходят на специально подготовленном поле и включают в себя различные манипуляции роботом с объектами на поле с целью запустить работу Экограда. Тематика соревнований призвана в игровой и соревновательной форме привлечь внимание участников к проблемам сохранения окружающей среды.
Соревнования FIRST Tech Challenge (FTC) проводятся с использованием конструкторов TETRIX, являющихся переходным звеном от наборов LEGO Mindstorms NXT к более серьёзным системам. Наборы TETRIX полностью сопрягаемы с LEGO и требуют для управления контроллеры LEGO NXT. Использование большого количества металлических частей предполагает возможность использования дополнительных металлических и пластиковых материалов и электронных компонентов для повышения эффективности робота.

3) Андроидная робототехника. Соревнования по андроидной робототехнике проходят с использованием роботов-андроидов ROBONOVA, имеющих несколько степеней свободы конечностей и могущих совершать сложные движения: ходьба, бег, акробатика. Состязания пройдут в двух категориях: в категории «Робомарафон» роботы-конкурсанты должны самостоятельно подняться из положения лёжа на животе и на скорость преодолеть конкурсную дистанцию. В категории «Танцы роботов» команды состязаются в подготовке зрелищных танцев, исполняемых роботами под музыкальную композицию, заданную организаторами соревнований.

4) Мобильные системы. В классе мобильных систем соревнуются роботы, собранные на профессиональных робототехнических платформах в двух классах — «Профи» и «Свободном». Отношение к классу определяется соответствием техническому регламенту соревнований. Соревновательные задания включают в себя движение по траектории с использованием системы спутникового позиционирования ГЛОНАСС.

5) ROBOCON-2011. Состязания по правилам международных соревнований по профессиональной робототехнике ABU ROBOCON — зрелищная борьба с выполнением задания по сбору и перемещению объектов на поле, выполняемому роботами, собранными командами самостоятельно с минимальным использованием готовых робототехнических систем. Это соревнования, демонстрирующие зрителям силу научно-технической мысли и навыков команд-участников.

Ссылки 
 Официальный сайт Сибирского робототехнического фестиваля
 Группа Роботеха в соцсети «Вконтакте»

Робототехнические конкурсы